Municipio de Conneaut puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Conneaut (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Conneaut (condado de Erie, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Erie.